King George V-klass var två fartygsklasser av slagskepp i Royal Navy:

 King George V-klass (1911) – bestod av fyra slagskepp som tjänstgjorde under första världskriget (King George V, Centurion, Audacious och Ajax)
 King George V-klass (1939) – bestod av fem slagskepp som tjänstgjorde under andra världskriget (King George V, Prince of Wales, Duke of York, Anson och Howe)